Эдуа́рд Степа́нов: Степанов, Эдуард Александрович (1929—2007) — советский и российский хирург, академик РАМН.
 Степанов, Эдуард Николаевич (1937—2015) — советский космонавт-испытатель; полковник в отставке.